Григо́рий Пу́шкин:
 
 Пушкин, Григорий Валерьевич (род. 1969) — российский художник.
 Пушкин, Григорий Гаврилович (ок. 1605—1656) — боярин, дворецкий, оружничий.